

Спицино — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Спицино — село, Шатровський район, Курганська область